Stegolophodon est un genre éteint de proboscidiens. Il est rattaché à la famille des Stegodontidae par J. Shoshani et P. Tassy (2005). Il est parfois inclus dans la famille des Gomphotheriidae.

Phylogénie 

Stegolophodon semble dériver des gomphothères. Il est apparu durant le Miocène moyen (Langhien) et précède le second genre appartenant aux stégodontidés, Stégodon, qui n'apparait qu'au Miocène supérieur (Tortonien) et pourrait être son descendant.

Les plus anciens Stegolophodon ont été découverts dans le nord de la Thaïlande.

Historique 
Stegolophodon faisait autrefois partie de la famille des Elephantidae au sein de laquelle il constituait la sous-famille des Stegodontinae.

Description 

La plupart des espèces de Stegolophodon sont robustes, de grande taille, jusqu'à  de haut et  de long. Comme d'autres genres de proboscidiens, il présente des cas de nanisme insulaire, comme une espèce qui a vécu au Japon durant le Miocène et dont la taille ne représentait qu'un tiers de celle des espèces équivalentes connues sur le continent asiatique.

Il possède quatre défenses (celles portées par la mandibule étant plus petites, voire très réduites à absentes), et une trompe. Ses dents montrent des couronnes peu élevées (brachyodontie), avec des crêtes saillantes indiquant un régime alimentaire varié d'environnement forestier. Leur disparition précoce d'Afrique pourrait être liée au développement des steppes aux dépens de l’environnement forestier.

Liste des espèces 
Plusieurs espèces ont été décrites pour le genre Stegolophodon. Leur validité est souvent discutée, plusieurs sont souvent aussi attribuées au genre Stégodon :
  Stegolophodon banguoensis (Liu , 1974) ;
  Stegolophodon cautleyi (Lydekker, 1886) ;
  Stegolophodon maluvalensis Sarwar, 1977 ;
  Stegolophodon primitium ;
  Stegolophodon latidens Clift, 1828 ; espèce type
  Stegolophodon hueiheensis Minchen Chow, 1959 ;
  Stegolophodon prolatidens ;
  Stegolophodon pseudolatidens Yabe, 1950 ;
  Stegolophodon nasaiensis Tassy , 1992 ;
  Stegolophodon sahabianus Petrocchi, 1943 ;
  Stegolophodon xixiangensis Yingjun Tang et Guanfu Zong, 1987.

Notes et références

Références

Références taxonomiques 
 

Stegodontidae
Proboscidien préhistorique
Mammifère du Miocène
Mammifère du Pliocène
Genre de mammifères placentaires préhistoriques (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1888